Dwight Eversley Yorke (Canaan, 1971. november 3. –) trinidadi labdarúgó, edző. Pályafutása során több angol klubnál megfordult, így játszott az Aston Villa és a Manchester United színeiben is, utóbbi csapattal Bajnokok Ligája győztes. Hazája válogatottjának tagjaként részt vett a 2006-os világbajnokságon.

Visszavonulása után
Yorke, miután felhagyott a labdarúgással 2010-ben megszerezte a B jelű edzői képesítést, edzői pályára vágyott, és lehetőség szerint az Aston Villánál akart elhelyezkedni. 2011. április 17-én lefutotta a londoni marathont 3 óra 32 perc alatt. Augusztus 14-én kétéves szerződést írt alá a Sky Sportsnál, hogy mint a csatorna szakkommentátora tevékenykedik tovább.

Magánélet
Yorke állítólagosan hosszabb ideig élt párkapcsolatban egy angol modellel, akitől gyereke született. A fiú vak és autista, így a nőnek DNS-vizsgálattal kellett bizonyítania York apaságának a tényét.

Yorke nagy krikett rajongó, és Tobagóban is nagy népszerűségnek örvend a sportág. Az 1999-es világbajnokságra stadiont építettek, amit a tiszteletére róla neveztek el Bacolet városában.

2006-ban szerepelt az ausztrál TV-ben a A Biggest Loser showban, ahol focicsapatokat verbuváltak a játékos kedvű nézőkből. A 2006-s világbajnoki sorozat alatt hazája sportnagykövete volt. 2009-ben önéletrajzi könyvet írt Born To Score címmel.

Statisztika

2010. április 10.

Válogatott góljai
A gólok és az eredmények Trinidad szempontjából értendőek

Sikerei, díjai

Klub
Aston Villa
Football League Cup (2): 1993–94, 1995–96

Manchester United
Premier League (3): 1998–99, 1999–2000, 2000–01
FA-kupa (1): 1998–99
UEFA-bajnokok ligája (1): 1999 
Interkontinentális kupa (1): 1999

Sydney FC
A-League (1): 2005–06

Sunderland
Football League Championship (1): 2006–07

Válogatott
Karibi kupa (1): 1989

Egyéni
Premier League a hónap játékosa díj : 1996 február, 1999 január, 2000 március
Premier League (PFA) az év csapata: 1998–99
Az év angol labdarúgója: 1998–99
 A Premier League gólkirálya: 1998–99
 A Bajnokok Ligája gólkirálya : 1998–99
Joe Marston Medál: 2005–06

További információk

Sydney FC profile
Dwight Yorke Interview
Profile at Soca Warriors Online

Jegyzetek

Labdarúgócsatárok
1971-ben született személyek
Trinidad és Tobagó-i labdarúgók
Az Aston Villa labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
A Blackburn Rovers labdarúgói
A Birmingham City labdarúgói
A Sydney FC labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
Angol bajnok labdarúgók
Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek